Гоалпара (, ) — город в западной части штата Ассам, Индия. Административный центр округа Гоалпара.

Этимология 
Название города происходит от выражения Gwaltippika, которое можно перевести как «деревня молочника».

География 
Абсолютная высота — 34 метра над уровнем моря. Расположен на берегу реки Брахмапутра, примерно в 134 км к западу от города Гувахати.

Население 
По данным на 2013 год численность населения составляет 56 162 человека. Как разговорный язык местное население использует главным образом диалект гоалпария; распространены также бенгали, хинди и другие языки.

Динамика численности населения города по годам:

Примечания 

Города Ассама